В Армии Северной Македонии чины (звания) делятся на четыре группы: генералы, офицеры, унтер-офицеры и солдаты.

Чины (звания)

Ссылки 
 Министерство обороны Македонии (на языках: македонский)

Воинские звания Северной Македонии
Северная Македония